Kindel steht für:

 Kindel (Pflanze), pflanzlicher Ableger
 Kindel, Arm eines sich gabelnden Baumstamms, der im Wuchs zurückgeblieben ist, siehe Zwiesel (Botanik)
 Kindel (Kinheim), Ortsteil von Kinheim im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Kindel (Industriegebiet), Ortsteil von Hörselberg-Hainich im Wartburgkreis, Thüringen
 Flugplatz Eisenach-Kindel in Hörselberg-Hainich

Kindel ist der Familienname folgender Personen:
 George J. Kindel (1855–1930), US-amerikanischer Politiker
 Jeremy Kindel (* 2004), deutscher Synchronsprecher
 Josef Kindel (1912–1948), deutscher SS-Unterscharführer 
 Karl Friedrich Kindel (1874–1928), württembergischer Oberamtmann
 Manfred Kindel (Pseudonym Unmada; * 1954), deutscher Liedermacher, Chorleiter und Pädagoge

Siehe auch:
 Kindl
 Kindle